Зазулин:

Фамилия 
 Зазулин, Алексей Павлович (1921—1999) — советский государственный и политический деятель, председатель Мурманского областного исполнительного комитета.
 Зазулин, Василий Яковлевич (1902—?) — деятель советской государственной безопасности.
 Зазулин, Иван Петрович (1857—1893) — русский актёр, режиссёр, театральный деятель, антрепренёр, драматург, прозаик.
 Зазулин, Игорь Петрович (род. 1974) — российский футболист.
 Зазулин, Николай Афанасьевич (род. 1934) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

Другое 
 Зазулин — хутор, Апшеронский район Краснодарского края.